Sadra može značiti:
 Sadra ili gips, vrsta minerala
 Sadra (žanr), žanr klasične indijske glazbe
 Sadra (otok), iranski otok pokraj Bušehera
 Mula Sadra, iranski filozof (1572. – 1640.)